Superligaen 1994-95 var den 5. sæson siden oprettelsen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra den 6. august 1994 til den 18. juni 1995.

Turneringen bestod af to runder. I første runde i efteråret 1994 rykkede de to lavest placerede hold ned i Kvalifikationsligaen, mens de øvrige otte hold fortsatte i Superligaen i foråret. Nedrykkerne fik henholdsvis 8 og 9 point med til Kvalifikationsligaen. De otte Superliga-hold fik nulstillet deres målscorer og halveret deres antal af points.

Ved afslutningen af første runde rykkede Ikast FS og Fremad Amager ned i Kvalifikationsligaen. Ikast FS endte dog der i den bedste halvdel og kunne dermed deltage i Superligaen 1995-96, dette var ikke tilfældet for Fremad Amager, der rykkede ned i 1. division. I Superligaens forårssæson endte AaB på førstepladsen og fik adgang til kvalifikationen til UEFA Champions League. Anden- og tredjepladsen kom i kvalifikation til UEFA Cuppen, mens fjerde-, femte- og sjettepladsen kvalificerede sig til UEFA Intertoto Cup.

Stillingen

Efteråret 1994

Foråret 1995

Topscorere

Eksterne henvisninger 
 Slutstillingerne 1994/95 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere

1994-95
Fodbold i 1994
Fodbold i 1995